Центральный статистический офис (, GUS) — национальный орган статистики Польши, центральный орган государственной администрации.

Председатель Центрального статистического офиса избирается на 5 лет и имеет статус министра.

Центральный статистический офис ведет несколько общегосударственных реестров, в частности Государственный Реестр Субъектов Экономической Деятельности (, :pl:REGON), Государственный Реестр Территориального Деления Страны (, :pl:TERYT). Последняя перепись населения проведена в 2011 году.

Примечания 

Организации Польши
Правительство Польши
Национальные статистические службы